Der European Nations Challenge Cup 2008 im Squash fand vom 18. bis 20. September 2008 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Bei der sechsten Austragung des Turniers traten 14 Mannschaften bei den Herren und acht Mannschaften bei den Damen an.

Bei den Herren setzte sich die kroatische Mannschaft im Finale mit 2:0 gegen Serbien durch, während bei den Damen Ungarn dank eines 3:0-Siegs den Titel vor Polen gewann.

In beiden Konkurrenzen traten die Mannschaften mit jeweils drei Spielern an. Gastgeber Ungarn trat mit drei Mannschaften in der Herrenkonkurrenz an, darunter eine Senioren- und die Junioren-Nationalmannschaft. Mit zwei Mannschaften traten die Ukraine und Gibraltar an. Bei den Damen ging lediglich Ungarn mit zwei Mannschaften an den Start: der Nationalmannschaft der Damen und die Nationalmannschaft der Juniorinnen. Zudem trat eine Gemischte Mannschaft an, in der Spielerinnen vertreten waren, deren Land keine vollständige Mannschaft melden konnte.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Damen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashsite.co.uk (englisch)

2008
Squashturnier 2008
Squashturnier in Budapest